Иван Шатилов:
 Шатилов, Иван Семёнович (1917—2007) — советский и российский учёный в области сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Шатилов, Иван Яковлевич (1771—1845) — русский генерал-майор, участник войн против Наполеона.